Штурм Ахульго:
 Штурм Ахульго — военная операция русских войск с целью захвата ставки имама Шамиля в ауле Ахульго.
 Штурм аула Ахульго — панорамная картина художника-баталиста Франца Рубо.